Plac Bernardyński we Lwowie
 Plac Bernardyński w Poznaniu
 Plac Bernardyński w Warszawie

Bernardyński